Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Venus Williams che ha battuto in finale Conchita Martínez 2-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

Assente
 Serena Williams (terzo turno)
 Assente
 Venus Williams (campionessa)
 Lindsay Davenport (quarti di finale)
 Elena Dement'eva (terzo turno)
 Petra Mandula (terzo turno)
 Nadia Petrova (quarti di finale)

 Venus Williams (quarti di finale)
 Paola Suárez (secondo turno)
 Conchita Martínez (semifinali)
 Jelena Dokić (secondo turno)
 Anna Smashnova (terzo turno)
 Fabiola Zuluaga (primo turno)
 Nathalie Dechy (primo turno)
 Conchita Martínez (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 2004